Le nom de figuier maudit peut faire référence à :

Botanique 
 Ficus citrifolia, figuier maudit, ou figuier étrangleur, arbre d'Amérique tropicale et des Antilles, de la famille des Moracées.
 Ficus laevigata.
 Ficus obtusifolia, autre espèce d'arbre de la même famille.

 Clusia mangle, ou figuier-maudit-montagne, arbuste des Petites Antilles.

 Le Figuier maudit, 1930, roman de Auguste Bailly.

Christianisme 
 le figuier maudit, nommé également figuier stérile ou figuier desséché, objet central du miracle du figuier stérile dans les Évangiles.
 Le Figuier maudit, 1854, huile sur toile, paysage du peintre Charles-Joseph Lecointe.